Além do Guarda-Roupa é uma futura série brasileira do tipo dorama, da produtora Coração da Selva para a plataforma HBO Max, com previsão de lançamento no primeiro semestre de 2023, sobre uma adolescente brasileira com ascendência sul-coreana, que descobre um armário mágico que liga o Brasil à Coreia do Sul.

Enredo 
O armário mágico leva a adolescente ao quarto de sua banda favorita de k-pop, a boy-band sul-coreana ACT.

Elenco 
O elenco da série é composto por:

 Pyong Lee como empresário
 Kim Woo Jin como cantor Kyung
 Jin Kwon como cantor Dae Ho
 Lee Min Wook como cantor Sang Mok
 Jae Chan como cantor Chul Woo

Referências 

Séries de televisão de drama do Brasil